Tinto steht für:
 Tinto (Berg) in den schottischen Southern Uplands
 Río Tinto, Fluss in Spanien
 Tinto (Schiff, 1852), Fluchtschiff im Ersten Weltkrieg
 Tinto (Kamerun), Ortschaft und Station der Deutschen Kolonie Kamerun im 19. Jahrhundert

Siehe auch:

 Rio Tinto (Begriffsklärung)